La Loi des armes (film, 1956) (Gunslinger) est un film américain réalisé par Roger Corman en 1956.
 La Loi des armes (film, 2001) (Scenes of the Crime) est un film américano-allemand réalisé par Dominique Forma en 2001.